Das PBZ Zagreb Indoors 2011 war ein Tennisturnier, welches vom 31. Januar bis 6. Februar 2011 in Zagreb stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Johannesburg die SA Tennis Open sowie in Santiago de Chile die Movistar Open gespielt, die genau wie die PBZ Zagreb Indoors zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Marin Čilić, der im Viertelfinale ausschied, sein Landmann Ivan Dodig konnte sein einziges Turnier für sich entscheiden. Im Doppel waren Jürgen Melzer und Philipp Petzschner die Titelverteidiger, sie traten jedoch 2011 nicht zusammen an. Das Doppel konnten Dick Norman und Horia Tecău gewinnen. Für Norman war es der vierte und letzte Titel seiner Karriere, Tecău gewann seinen sechsten Titel.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 28 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 29. bis 31. Januar 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 39 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 43 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 40 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Zagreb